Ехидо Санта Марија Магдалена има више значења:

 Ехидо Санта Марија Магдалена, Ел Тинтеро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ехидо Санта Марија Магдалена, Санта Моника (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику